Джон Макинери (; , Бирмингем — 12 апреля 2019) — английский актёр и писатель.

Биография 
Джон Макинери родился 1 ноября 1943 года в городе Бирмингеме. Его братья: актёр Питер Макинери и фотограф Дэвид Макинери.

Джон проходил обучение в театральной школе Old Vic в Бристоле. Актёрскую карьеру начал в двадцатилетнем возрасте, впервые появившись на театральной сцене ливерпульского театра Everyman Theatre. После трёх лет работы в Ливерпуле вступил в «Британскую Национальную Театральную Труппу» Лоренса Оливье, где исполнил множество ролей, в том числе в пьесе Шекспира «Много шума из ничего» поставленной Франко Дзеффирелли.

В 1965 году впервые появился в кино, исполнив одну из ролей в экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Отелло» режиссёра Стюарта Бёрджа. Второй его работой стала роль Меркуцио в ещё одной экранизации Шекспира, «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли. Эта роль принесла актёру популярность и номинацию на премию BAFTA.

В 1970 году он сыграл с Клод Жад и Жаном-Пьером Касселем во французском трагикомедии «Лодка на траве». Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

В мае 1973 года Джон Макинери женился на актрисе Стефани Бичем. Их брак продлился пять лет и подарил Джону двух дочерей, Фиби и Холли.

В 1990 году артист вновь приступает к сотрудничеству с Дзеффирелли и снимается в третьей в жизни экранизации Шекспира, на сей раз в Гамлете.

В 1998 в честь четырёхсотлетнего юбилея театра Глобус актёр пишет пьесу «С Рождеством, Мистер Бёрбедж».

В 2004 году Джона Макинери вновь ждёт встреча с Шекспиром — он появляется на сцене «Глобуса» в роли монаха Лоренцо в постановке «Ромео и Джульетта» режиссёра Тима Кэрролла.

Фильмография 

  — Отелло
  — Ромео и Джульетта — Меркуцио
  — Бартлби — Бартлби
 1970 — Дама в очках и с ружьём в автомобиле — Филлип
  — Лодка на траве — Оливер
 1971 — Николай и Александра — Александр Керенский
  — День ярости — Вадим
  — Маленький Малькольм
  — Жизнь Галлилея
 1975 — Земля, забытая временем — капитан Фон Шонвортц
  — Дуэлянты — Шевалье
 — — Драмарама
 1984— — Закон
  — ГУЛАГ — Дичек
 1985 — Наша эра — Калигула
  — Грехи
  — Крошка Доррит — капитан Хопкинс
  — Драгоценный Бейн
 1989— — Пуаро — полковник Кёртис
  — Братья Крэй — Эдди Пеллам
 1990 — Гамлет — Озрик
  — Повелитель теней — Уолтер
  — Библейские сказания
 1994 — Уиклифф
 1994 — Чёрный Красавец — мистер Йорк
  — Безмолвный свидетель
 1996 — Штрафной
  — Великий Мерлин — Лорд Ардент
 1998 — Тэсс из рода д`Эрбервилей — Джек Дарбифилд
  — Багряный первоцвет — сэр Уильям Уэтерби
  — Девушка с жемчужной серёжкой — аптекарь
  — Елизавета I — священник-иезуит
  — Валландер — Ларс Магнуссон

Ссылки 
 Страница актёра на сайте goldenmovie.ru
 История фильма Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта»
 Сайт, посвящённый фильму «Ромео и Джульетта»